Сосно́вский Голе́ц — урочище-водораздел рек Безымянной и Утулика на Хамар-Дабане, расположенный на территории Слюдянского района Иркутской области.

Гребни урочища узкие, обрывистые, поросшие кедровым стланником; встречаются скальные участки. От горы Поперечной (1812 м) до высшей точки гольца, пика Мангутай (1856 м), гребень урочища носит платообразный характер; на этом участке открываются живописные виды на Байкал.

См. также 
 Безымянный Голец

Примечания 

Урочища Иркутской области
Слюдянский район
Хамар-Дабан